Поршнева — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Поршнева, Анастасия Ильинична (род. 1994) — российская биатлонистка. В девичестве — Морозова.
 Поршнева, Антонина Михайловна (1906—1993) — советская и российская актриса театра. Более известна под фамилией Вольская.
 Поршнева, Екатерина Борисовна (1931—2018) — советский китаевед. Дочь Б. Ф. Поршнева.
 Поршнева, Елена Рафаэльевна (род. 1945) — советский и российский учёный-филолог.
 Поршнева, Наталья Михайловна (1903—1984) — советская легкоатлетка.
 Поршнева, Ульяна Яковлевна (1909—?) — Герой Социалистического Труда.